Knihovna může označovat: 

 knihovna (nábytek) – nábytek k ukládání knih 
 sbírka knih - domácí knihovna
 nakladatelská edice např. Knihovna klasiků
 knihovna (instituce) – instituce k uchování knih, např. veřejná knihovna
 knihovna (programování) – v počítačové terminologii označení pro zdrojový nebo binární soubor, který se připojuje k programu
 knihovna (místnost) – místnost (např. na zámku) k ukládání knih 
 Knihovna (biologie) – sbírka fragmentů DNA vzniklá při klonováním DNA, která je uchovávána a množena s pomocí mikroorganismů

Externí odkazy